Pinksterbeweging, een evangelicale stroming
Pinksterkerk (Łódź), een voormalig Luthers en later rooms-katholiek kerkgebouw
Pinksterkerk (Turnhout), een rooms-katholiek kerkgebouw